David White (1916–1990) – amerykański aktor
 David White (1933–2013) – szkocki piłkarz
 David White (1939–2019) – amerykański muzyk
 David White (ur. 1967) – angielski piłkarz
 David A.R. White (ur. 1970) – amerykański aktor i reżyser
 David White – australijski dźwiękowiec, laureat Oscara